Jméno a příjmení Karel Kříž má více nositelů:

 Karel Kříž (mykolog) (1907–1980) – český mykolog, spoluautor kodexu tržních hub Československa
 Karel Kříž (profesor VUT) (* 1921) – profesor Vysokého učení technického v Brně
 Karel Kříž (režisér) (* 1941) – český režisér
 Karel Kříž (poslanec České národní rady) – doktor filozofie, poslanec České národní rady
 Karel Kříž (poslanec Moravského zemského sněmu) (1836–1877) – právník a politik z Třebíče, poslanec Moravského zemského sněmu
August Karel Kříž (1814–1886) – český vojenský důstojník, kartograf a cestopisec dlouhodobě působící v Persii